Il singolare maschile del Mutua Madrid Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.

Il detentore del titolo era Novak Đoković, che è stato eliminato ai quarti di finale da Janko Tipsarević.

Roger Federer ha vinto il torneo battendo in finale il ceco Tomáš Berdych, con il punteggio di 3-6, 7-5, 7-5.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

 Novak Đoković (quarti di finale)
 Rafael Nadal (terzo turno)
 Roger Federer (campione)
 Jo-Wilfried Tsonga (terzo turno)
 David Ferrer (quarti di finale)
 Tomáš Berdych (finale)
 Janko Tipsarević (semifinale)
 John Isner (secondo turno)

 Gilles Simon (terzo turno)
 Juan Martín del Potro (semifinale)
 Nicolás Almagro (terzo turno)
 Gaël Monfils (terzo turno)
 Feliciano López (primo turno)
 Richard Gasquet (terzo turno)
 Fernando Verdasco (quarti di finale)
 Aleksandr Dolgopolov (quarti di finale)

Qualificati 

  Santiago Giraldo (primo turno)
  Alejandro Falla (secondo turno)
  Serhij Stachovs'kyj (primo turno)
  Victor Hănescu (primo turno)

  Daniel Gimeno Traver (secondo turno)
  Federico Delbonis (secondo turno)
  Igor' Andreev (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Mutua Madrid Open 2012
ATP World Tour 2012